Brasil
 Campeonato Nacional de Basquete Feminino (Brasil)
 Campeonato Nacional de Basquete Masculino
 Campeonato Nacional de Clubes

Portugal
 Campeonato Nacional Andebol Feminino
 Campeonato Nacional da 1.ª Divisão (râguebi)
 Campeonato Nacional da APW
 Campeonato Nacional de Clubes em Natação
 Campeonato Nacional de Futebol de Praia (Portugal)
 Campeonato Nacional de Futebol Feminino
 Campeonato Nacional Futsal Feminino
 Campeonato Nacional de Montanha
 Campeonato Nacional de Ralis
 Campeonato Nacional de Todo–o–Terreno
 Campeonato Nacional de Velocidade

Outros países
 Campeonato Nacional (Argentina)
 Campeonato Nacional da Guiana Francesa
 Campeonato Nacional da Guiné-Bissau
 Campeonato Nacional de Ciclismo em Estrada
 Campeonato Nacional de Futebol da República Democrática do Congo
 Campeonato Nacional de Futebol de Samoa Americana
 Campeonato Nacional de Montserrat

Desambiguações de esportes